La musaranya de Dippenaar (Crocidura lucina) és una espècie de musaranya endèmica d'Etiòpia.

Enllaços externs 

 

musaranya Dippenaar